Стоилов е българско фамилно име, производно от мъжкото име Стоил. Може да се отнася за някое от следните лица.

 Алекс Стоилов (р. 2000), български хокеист на лед (национал)
 Александър Стоилов (1921 – 1988), български политик, кмет на Несебър
 Антони Стоилов (р. 1957), български езиковед, доцент в ЮЗУ
 Васил Стоилов (1904 – 1990), български художник
 Гаврил Стоилов (1884 – 1918), български революционер
 Георги Стоилов, няколко души с това име
 Иван Стоилов (р. 1973), български футболист
 Константин Стоилов (1853 – 1901), български министър-председател
 Милан Стоилов (1881 – 1903), български революционер
 Михаил Стоилов (1860 – 1946), български военен деец, генерал
 Никола Стоилов (1915 – 1969), български министър
 Николай Стоилов (р. 1968), български и американски актьор
 Петър Стоилов (р. 1975), чешки футболист
 Пламен Стоилов (р. 1962), български офицер, кмет на Русе
 Румен Стоилов, няколко души с това име
 Симион Стоилов (1887 – 1961), румънски математик, академик, ректор на Букурещкия университет
 Светлин Стоилов (р. 1926), български актьор
 Стефан Стоилов (р. 1926), български министър
 Стоимен Стоилов (р. 1944), български художник
 Станимир Стоилов, няколко души с това име
 Стоил Стоилов, няколко души с това име
 Стойчо Стоилов (р. 1971), български футболист
 Стоянче Стоилов (р. 1987), македонски хандбалист (национал)
 Тодор Стоилов, (1976 – 1969), български революционер
 Траян Стоилов (Лакавишки, ? – 1944), български революционер
 Янаки Стоилов (р. 1958), български юрист (професор), министър

Производни 
Стоилков
 Георги Стоилков, (1881 – ?), български военен деец, полковник
 Мицо Стоилков (XIX в. – XX в.), български революционер
 Таско Стоилков (1880 – 1944+), български революционер

Карастоилов
 Димитър Карастоилов (? – 1878), български революционер
 Стоян Карастоилов (Стоян войвода, 1848 – 1878), български революционер

Хаджистоилов
 Пантелей Хаджистоилов (XVIII в. – XIX в.), български търговец

Вижте също 
 Стоилово, село в България, област Бургас, община Малко Търново

Източници 

Български фамилни имена